Zicker ist der Name oder Namensbestandteil folgender geografischer Objekte 

 Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland:
 Zicker, Ortsteil der Gemeinde Garz/Rügen im Landkreis Vorpommern-Rügen
 Groß Zicker, Ortsteil der Gemeinde Mönchgut im Landkreis Vorpommern-Rügen
 Klein Zicker, zur Ostseeinsel Rügen gehörende Halbinsel
 Klein Zicker (Mönchgut), Ortsteil der Gemeinde Mönchgut im Landkreis Vorpommern-Rügen

 Woiwodschaft Westpommern, Polen:
 Sikory (Czaplinek) im Powiat Drawski, bis 1945: Zicker, Kreis Neustettin, Pommern
 Sikory (Gryfice) im Powiat Gryficki, bis 1945: Zicker, Kreis Greifenberg, Pommern